Шурчи () — город (с 1976 года) в Сурхандарьинской области Узбекистана, административный центр Шурчинского района.

В городе расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Термез — Кумкурган).

Промышленность и экономика 
В городе размещены предприятия лёгкой и пищевой промышленности, стройматериалов. Также есть текстильный комбинат "Mo'min tekstil".

Есть большой базар, дилеры фирмы "Akfa", филиалы "Artel",  авиакассы, автомобильные заправки, 2 гостиницы ("Ideal" и "Sherdor").

Население

Ссылки 

Города Сурхандарьинской области